Анна Васильевна Парамонова (30 октября 1923 — 19 января 2022) — советский врач-стоматолог. Заслуженный врач РСФСР (1978). Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Родилась 30 октября 1923 года в деревне Лопатино, Саранского уезда Пензенской губернии.

В 1941 году А. В. Парамонова окончила десять классов и сразу же после начала Великой Отечественной войны, по направлению военкомата — начала работать на Саранском заводе № 583 Наркомата боеприпасов СССР, работала на заводе до конца войны.

С 1945 по 1949 годы училась в Казанском стоматологическом институте, по окончании которого работала врачом-стоматологом в Ичалковской районной больнице Мордовской АССР.

С 1953 по 1962 годы — заведующая Ичалковским районным отделом здравоохранения. В 1962 по 1981 годы — главный врач Ичалковской центральной районной больницы. Под руководством и при непосредственном участии А. В. Парамоновой был построен первый и второй хирургический корпус новой больницы, роддом, поликлиника с детским отделением, пищеблок, станция скорой помощи и станция по переливанию крови.

24 декабря 1965 года и 20 июля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за трудовое отличие» Анна Васильевна Парамонова была награждена Медалью «За трудовое отличие» и Орденом Знак Почёта.

23 октября 1978 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие заслуги в развитии народного здравоохранения» Анна Васильевна Парамонова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот», в этом же году удостоена почётного звания Заслуженный врач РСФСР.

С 1981 по 1992 годы работала стоматологом Саранской стоматологической поликлиники № 1.

С 1992 года на пенсии. Жила в Саранске.

Умерла 19 января 2022 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (23.10.1978)
 Орден Ленина (23.10.1978)
 Орден Знак Почёта (20.07.1971)
 Медаль «За трудовое отличие» (24.12.1965)

Звания 
 Заслуженный врач РСФСР (1978)
 Заслуженный врач Мордовской АССР (1969)
 Почётный гражданин Ичалковского района (2002)

Примечания

Литература 
 
 Энциклопедия Мордовии / Т. 2: М—Я. — 2004. — 699 с. — Библиогр.: с. 677—692. — ISBN 5-900029-08-5

Выпускники Казанского медицинского университета
Медики Великой Отечественной войны
Стоматологи СССР
Долгожительницы России